Keménykalap és krumpliorr, Csukás István regénye
Keménykalap és krumpliorr, tévésorozat, rend. Bácskai Lauró István
Keménykalap és krumpliorr, a tévésorozatból készült mozifilm